Барру-Алту:

 Барру-Алту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия
 Барру-Алту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс